«Naktis» — шостий студійний альбом латвійського гурту «Dzeltenie Pastnieki». Випущений у 1987 році.

Список композицій 

 «Noguris un nelaimīgs» (Baušķenieks/Rišķis/Streiķis) — 3:55
 «Lāstekas» — 4:30
 «Spogulis» — 4:30
 «Skola» — 4:50
 «Putni un lietus» (Slava/Roberts Gobziņš) — 5:00
 «Rēta dvēselē» — 5:35
 «Pavasaris (ir grūts laiks)» — 4:55
 «Man nav neviena, kam to teikt» — 4:00
 «Jaunais gads» — 4:50
 «Serenāde (Tev nesāpēs sirds)» (Baušķenieks) — 4:15

Джерела 
 Dzeltenie Pastnieki ‎– Naktis 

Альбоми Dzeltenie Pastnieki